La ligne 3 du tramway de Prague est une ligne de tramway  qui relie Levského à Kobylisy.

Histoire

Tracé et stations 
La ligne 3 relie officiellement Levského (au Sud de la ville) à Kobylisy (au Nord). Toutefois, elle dessert – à certaines heures – également la station "Březiněveská", qui est située un arrêt plus loin que "Kobylisy". Elle circule exclusivement en rive droite.

Les stations

Exploitation de la ligne 
La ligne 3 est exploitée par Dopravní podnik hlavního města Prahy, la société des transports publics de la ville de Prague. Elle est essentiellement exploitée sur le tronçon Březiněveská - Nádraží Braník. La desserte des stations situées au-delà de Nádraží Braník, vers Levského, est plus occasionnelle.

L'arrêt Moráň n'est desservi qu'en direction de Levského.

Fréquence

Matériel roulant

Tarification et financement

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway • Tramway de Prague

Liens externes 
  Site du syndicat des transports en commun de Prague
  Site de l’exploitant

Tramway de Prague